Pterotopteryx är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hans-Joachim Hannemann 1959. Pterotopteryx ingår i familjen mångfliksmott, (Alucitidae). 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mångfliksmott
Pterotopteryx